Kapturnicowate (Sarraceniaceae Dumort.) – rodzina roślin z rzędu wrzosowców. Do rodziny należą trzy rodzaje z 34 gatunkami. Osiem gatunków z rodzaju kapturnica Sarracenia występuje we wschodniej części Ameryki Północnej. Darlingtonia kalifornijska (jedyny przedstawiciel rodzaju Darlingtonia) rośnie w części wschodniej tego kontynentu. 25 gatunków z rodzaju heliamfora Heliamphora występuje na Wyżynie Gujańskiej w północnej części Ameryki Południowej. Wszystkie należące tu rośliny są mięsożerne. Mechanizm pułapkowy u wszystkich roślin z rodziny ma ten sam schemat budowy – owady wabione są do zmodyfikowanego liścia mającego postać rurki, wabiącej u swego szczytu owady za pomocą gruczołków wydzielających nektar, barwy i kształtu, wewnątrz zbudowanej tak by uniemożliwić wydostanie się ofiarom. W niższej części pułapek komórki wydzielają enzymy trawiące (w trawieniu ofiar współuczestniczą także bakterie) i znajdujące się na samym dole komórki wchłaniają związki pochodzące z rozkładu zwierząt. Sarracenia purpurea jako gatunek introdukowany spotykany jest także w Europie (Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Wyspy Brytyjskie) oraz w Japonii. Niektóre gatunki z tej rodziny bywają uprawiane jako ciekawostki botaniczne, także jako rośliny doniczkowe.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rodziny według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Kapturnicowate stanowią jedną z wielu rodzin zaliczanych do rzędu wrzosowców wchodzącego w skład grupy astrowych (asterids) w obrębie dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Wykaz rodzajów
 Darlingtonia Torr. – darlingtonia
 Heliamphora Benth. – heliamfora
 Sarracenia L. – kapturnica

Przypisy